Обоз — может означать:

 Обоз (обвоз) — вереница (цепочка) подвод, повозок, саней и тому подобное, перевозящих какие-либо грузы или людей

Белоруссия 

 Обоз — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Обоз — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.